Préville ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Préville, (Pierre-Louis Dubus; 1721–1799), französischer Schauspieler
 Nicolas de Préville (* 1991), französischer Fußballspieler 
 Mademoiselle Préville (Madeleine Angélique Michelle Drouin; 1731–1794), französische Schauspielerin